Попандопуло () — грецьке прізвище.

Персоналії 
 Попандопуло — персонаж оперети Бориса Александрова «Весілля в Малинівці» і однойменного фільму (1967).
 Авенір Миколайович Попандопуло (1920–1988) — радянський шаховий композитор; міжнародний майстер (1984) і міжнародний арбітр (1965) з шахової композиції. Доктор технічних наук, професор.
 Георгій Миколайович Попандопуло — радянський скульптор-анімаліст.
 Михайло Федорович Лікіардопуло (справжнє прізвище Попандопуло) (1883–1925) — російський журналіст, перекладач.

Грецькі прізвища